Souli () ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

 Souli (Gemeinde), Gemeinde, Region Epirus
 Souli (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk, Region Epirus
 Souli (Ilida), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 Souli (Patras), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Patras, Region Peloponnes
 Souli (Megalopoli), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Megalopoli, Region Peloponnes
 Souli (Sikyona), Ortsgemeinschaft der Gemeinde Sikyona, Region Peloponnes
 Souli (Evrotas), Dorf in der Gemeinde Evrotas, Region Peloponnes

sowie als Namensbestandteil von:
 Ano Souli, Dorf der Gemeinde Marathonas, Region Attika
 Kato Souli, Dorf der Gemeinde Marathonas, Region Attika
 Mikro Souli, Ortsgemeinschaft der Gemeinde Amfipoli, Region Zentralmakedonien
 Neo Souli, Gemeindebezirk der Gemeinde Emmanouil Pappas, Region Zentralmakedonien
 Neo Souli (Patras), Dorf in der Ortsgemeinschaft Souli, Gemeinde Patras, Region Peloponnes